Существует множество средних спортивных учебных заведений олимпийского резерва, куда включаются школы и училища:

Школы 
 Академия ФК «Зенит» — бывшая спортивная школа «Смена» в Ленинграде / Санкт-Петербурге.
 СШОР «Зенит» (ранее — СДЮСШОР «Зенит») — спортивная школа в Санкт-Петербурге.
 Ишимбайская школа олимпийского резерва
 Курганская школа олимпийского резерва № 1
 СДЮШОР по самбо (Нижний Новгород)
 СДЮСШОР «Квант» — широкопрофильная школа в Обнинске
 СДЮСШОР № 54 «Ориента» — школа по спортивному ориентированию
 Спортивная школа олимпийского резерва № 73 — находится в Москве
 Спортивная школа Олимпийского резерва по лёгкой атлетике в Саранске
 «Юность» — спортивная школа в Екатеринбурге
 «Юность Москвы» — физкультурно-спортивное объединение ДЮСШ Москвы

Училища 
 Витебское государственное училище олимпийского резерва
 Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге
 Курганское училище олимпийского резерва
 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Училище олимпийского резерва»
 Мастер-Сатурн (училище Олимпийского резерва) в Егорьевске (Московская область)
 Омское государственное училище олимпийского резерва
 Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва № 2

Адреса училищ олимпийского резерва России

См. также 
 Институт физической культуры
 Детско-юношеская спортивная школа
 Санкт-Петербургский колледж олимпийского резерва № 1

Примечания 

Спортивные школы
Типы учреждений